Abedes es una parroquia gallega del concejo orensano de Verín. Está atravesada por el río Abedes, situándose al este de la capital municipal, y cerca de los límites con el concejo de Vilardevós. Su población es de 357 habitantes habitantes y su economía se basa en los viñedos y en la industria para materiales de construcción.

Referencias 

Parroquias de Verín